Chikan kan avse:

 Chikan –  konstruerat farthinder, främst på banor för motortävlingar

Geografi

Bangladesh
Chikan Chāra (vattendrag, lat 21,53, long 92,06), Chittagong, 
 Chikan Chāra (vattendrag, lat 21,61, long 91,92), Chittagong, 
 Chikan Chāri – vattendrag, Chittagong-provinsen

Indien
 Chikan Metta – kulle i delstaten Chhattisgarh

Kina
 Chikan, Zhanjiang – stadsdistrikt, Guangdong-provinsen
 Chikan (häradshuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,27, long 110,36) – ort i provinsen Guangdong
 Chikan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,32, long 112,58) – ort i provinsen Guangdong
 Chikan Shuiku – vattenreservoar, Guangdong-provinsen
 Chikan Wan – havsvik, Guangdong-provinsen